Мокреці — родина комах ряду Довговусі
 Мокреці — присілок, Свічинський район, Кіровська область, Росія